Али-паша (правитель Ирака) — правитель Ирака из мамлюкской династии.
 Али-паша Муэдзинзаде — командующий турецким флотом в битве при Лепанто (1571)
 Силахдар Дамад Али-паша (Сехит Али-паша; 1667—1716) — великий визирь Османской империи в начале XVIII века
 Али-паша Янинский (1741—1822) — фактический правитель Албании и севера Греции в начале XIX века
 Али-паша Гусинский (1828—1885) — руководитель Призренской лиги
 Мехмед Эмин Аали-паша (1815-71) — турецкий министр иностранных дел во время Крымской войны
 Мехмед Али-паша (1827-1878) — турецкий командующий немецкого происхождения во время русско-турецкой войны 1877-78